Гарсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Гарсен, Жюль (1830—1896) — французский скрипач, дирижёр и композитор.
 Гарсен-де-Тасси, Жозеф Элиодор Сажес Вертю (1794—1878) — французский востоковед (арабистика, индология).